Maria Anna von der Pfalz ist der Name folgender Personen:

* Maria Anna von der Pfalz (1667–1740), Königin von Spanien, Neapel, Sizilien und Sardinien, Herzogin von Mailand
 Maria Anna von der Pfalz (1693–1751), Gemahlin des Prinzen Ferdinand Maria Innozenz von Bayern
 Maria Anna von Pfalz-Sulzbach (1722–1790), Pfalzgräfin von Sulzbach, Prinzessin von Bayern
 Maria Anna von Pfalz-Zweibrücken (1753–1824), Prinzessin von Bayern 

Siehe auch:
 Anna Maria von Pfalz-Neuburg (1575–1643), Pfalzgräfin von Neuburg, Herzogin von Sachsen-Weimar